Higsons est un terme pouvant désigner:

, groupe funk-punk anglais
, brasserie de Liverpool, Angleterre

Voir aussi